Heidenkopf bzw. Heidenköpfe ist der Name von Bergen und Erhebungen (sortiert nach Höhe):

 Heidenkopf (Allgäuer Alpen) (ca. 1685 m), in den Allgäuer Alpen, bei Balderschwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Heidenkopf (Vogesen) (ca. 787 m), in den Vogesen, bei Ottrott, Elsass, Département Bas-Rhin, Frankreich
 Heidenköpfe (Rothaargebirge) (ca. 610 m), im Rothaargebirge bei Dodenau (Battenberg (Eder)), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Heidenköpfe (Eifel), in der Nordeifel, Kreis Euskirchen (Nordrhein-Westfalen; NW) und Landkreis Vulkaneifel (Rheinland-Pfalz; RP):
 Heidenkopf I (ca. 591 m), bei Dahlem (NW)
 Heidenkopf II (588,5 m), bei Dahlem (NW)
 Heidenkopf III (ca. 595 m), zwischen Dahlem (NW) und Esch (RP)
 Heidenkopf (Weidenthal) (477,0 m), im Pfälzerwald, bei Weidenthal, Landkreis Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Heidenkopf (Otterberger Wald) (419,6 m), im Pfälzerwald, bei Heiligenmoschel, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Heidenkopf (Ormesheim) (386,8 m), im Bliesgau, bei Ormesheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland

Heidenkopf bezeichnet auch:
 Heidenkopf (Heraldik), Begriff der Heraldik

Siehe auch
 Heidekopf
 Heidkopf